Madridejos ist der Name

 einer Stadtgemeinde in der Provinz Cebu, Philippinen, siehe Madridejos (Cebu)
 einer Stadt in der Provinz Toledo, Spanien, siehe Madridejos (Toledo)